Мартовский — топоним в России:

 Мартовский — разъезд (населенный пункт) в Ахтубинском районе Астраханской области.
Мартовский — железнодорожный разъезд Приволжской железной дороги.
 Мартовский — посёлок в Дмитриевском районе Курской области.
 Мартовский — посёлок в Железногорском районе Курской области.

См. также 

 Мартовский заяц
 Мартовский переулок
 Мартовский проезд
 Мартовский сельсовет